Hase er et tysk efternavn, der heviser til blandt andre:

 Karl August von Hase
 Karl Benedikt Hase
 Konrad Wilhelm Hase

Se også 

 Hase (muskel)
 Hase (flod)
 Hase (kunstværk)
 Haase
 Haas
 Hass